Алекса́ндр — мужское имя, а также фамилия и топоним.

Носители имени 
 Александр — герой древнегреческого эпоса, более известный под именем Парис.
 Алаксандус — царь Вилусы; возможно, неизвестный по другим источникам греческий правитель, носивший имя Александр.

Македонские цари 
 Александр I, правил в 498—454 до н. э. (династия Аргеадов).
 Александр II, правил в 369—368 до н. э. (династия Аргеадов).
 Александр III Великий, правил в 336—323 до н. э. (династия Аргеадов).
 Александр IV, правил в 316—309 до н. э. (династия Аргеадов).
 Александр V, правил в 295—294 до н. э. (династия Антипатридов).

Византийский император 
 Александр (ок. 870—913) — император с 912 г., ранее — соправитель своего отца Василия I Македонянина и брата Льва VI Мудрого.

Российские правители

Древнерусские князья 
 Александр Ярославич Невский (1221—1263) — князь новгородский, великий князь владимирский.
 Александр Михайлович (1301—1339) — великий князь тверской и владимирский.
 Александр Иванович (?—1425) — великий князь тверской.
 Александр (ум. после 1285) — князь липецкий, потомок черниговского князя Святослава Ольговича.
 Александр — князь псковский, из рода полоцкого князя Изяслава Владимировича.

Российские императоры 
 Александр I (1777—1825), правил в 1801—1825 годах.
 Александр II (1818—1881), правил в 1855—1881 годах.
 Александр III (1845—1894), правил в 1881—1894 годах.

Великие князья из династии Романовых 
 Великий князь Александр Михайлович Романов.

Короли Шотландии 
 Александр I (1078—1124) — король Альбы (Шотландии), сын короля Малькольма III.
 Александр II (1198—1249) — король Шотландии в 1214—1249 годах.
 Александр III (1241—1286) — король Шотландии, сын короля Александра II.

Папы римские 
 Александр I — епископ римский в 105/107 — 115/116.
 Александр II, годы понтификата: 1061—1073.
 Александр III, годы понтификата: 1159—1181.
 Александр IV, годы понтификата: 1254—1261.
 Александр V, антипапа, годы понтификата: 1409—1410.
 Александр VI, годы понтификата: 1492—1503.
 Александр VII, годы понтификата: 1655—1667.
 Александр VIII, годы понтификата: 1689—1691.

Другие правители 
 Александр (III век до н. э.) — малоазийский аристократ, представитель династии Селевкидов.
 Александр (ум. 1476) — представитель ветви Палеологов, последний независимый князь Феодоро.
 Александр (1851—1884) — принц Нидерландский и Оранско-Нассауский, принц Оранский.
 Александр I Карагеоргиевич (1888—1934) — король Югославии (до 1929 года — Король сербов, хорватов и словенцев).
 Александр Ягеллончик (1461—1506) — великий князь литовский (с 1492) и король польский (с 1501).

Святые 
 Александр Вологодский (1846—1913) — местночтимый святой Вологодской епархии.
 Александр Вочский (XIV век — XV) — преподобный Русской православной церкви.
 Александр Иерусалимский (II век — 251) — христианский святой, епископ.
 Александр Команский (ум. III век) — священномученик, епископ Команский.
 Александр Константинопольский — основатель общины акимитов.
 Александр Невский (1221—1263) — великий князь, русский полководец.
 Александр Свирский (1448—1553) — преподобный Русской православной церкви.
 Александр Солунский (? — между 305 и 311 годами) — раннехристианский греческий святой и мученик, архиепископ Салоник.

Клирики 
 Александр — епископ Русской церкви, архиепископ Великоустюжский и Тотемский.
 Александр — архиепископ Византия и Константинополя.
 Александр Александрийский (ок. 250—326 или 328), святитель, патриарх Александрийский
 Александр (Агриков) (род. 1953) — епископ Брянский и Севский.
 Александр (Арва) (род. 1970) — игумен Русской православной церкви, наместник Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.
 Александр (Бердов) (ум. 1591) — митрополит Великоновгородский, Великолуцкий и всего Поморья.
 Александр (Богатенко) (1853—1928) — епископ Древлеправославной церкви христовой, епископ Рязанский и Егорьевский.
 Александр (Богданов) (1830—1898) — епископ Тамбовский и Шацкий.
 Александр (Бялозор) (1866—1933) — епископ Ростовский и Таганрогский.
 Александр (Виноградов) (1882—1951) — епископ Житомирский и Овручский.
 Александр (Витоль) (1879—1942) — епископ Иерсикский (позднее Мадонский) Латвийской православной церкви (Константинопольский патриархат).
 Александр (1603—1678) — епископ Русской церкви, первый епископ Вятский и Великопермский.
 Александр (Голицын) (род. 1948) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Толедский и Болгарский.
 Александр (Головин) (1844—1916) — епископ Православной российской церкви.
 Александр (Димоглу) (1876—1942) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов.
 Александр (Добрынин) (1820—1885) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Литовский и Виленский.
 Александр (Драбинко) (род. 1977) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Александр (Елисов) (род. 1960) — архимандрит Русской православной церкви, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 Александр (Зайцев) (род. 1969) — епископ Плесецкий и Каргопольский.
 Александр (Закис) (1834—1899) — епископ Полоцкий и Витебский.
 Александр (Иноземцев) (1887—1948) — архиепископ Полесский и Пинский.
 Александр (Ищеин) (род. 1952) — архиепископ Бакинский и Азербайджанский.
 Александр (Калинин) (род. 1957) — предстоятель Русской древлеправославной церкви.
 Александр (Карпин) (1883—1969) — епископ Хельсинкский Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата.
 Александр (Кудряшов) (род. 1939/1940) — митрополит Рижский и всей Латвии, предстоятель Латвийской православной церкви.
 Александр (Кульчицкий) (ок. 1823—1888) — епископ Костромской и Галичский.
 Александр (Ловчий) (1891—1973) — епископ Русской зарубежной церкви, архиепископ Берлинский и Германский.
 Александр (Малинин) (ум. 1928) — епископ Нолинский, викарий Вятской епархии.
 Александр (Матрёнин) (род. 1973) — епископ Даугавпилсский и Резекненский Латвийской православной церкви.
 Александр (Милеант) (1938—2005) — епископ РПЦЗ, православный богослов, миссионер, духовный писатель.
 Александр (Могилёв) (род. 1957) — митрополит Астанайский и Казахстанский.
 Александр (Надеждин) (1857—1931) — деятель обновленчества, до 1922 года — епископ Вологодский и Кадниковский.
 Александр (Немоловский) (1876—1960) — митрополит Брюссельский и Бельгийский.
 Александр (Нестерчук) (род. 1950) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), викарий Киевской митрополии.
 Александр (Окропиридзе) (1824—1907) — епископ Гурийско-Мингрельский.
 Александр (Павлович) (1799—1874) — епископ Полтавский и Переяславский.
 Александр (Паулус) (1872—1953) — эстонский клирик (впоследствии епископ) Российской церкви.
 Александр (Петровский) (1851—1940) — архиепископ Харьковский.
 Александр (Похвалинский) (1865—1937) — архиепископ Богородский, викарий Нижегородской епархии.
 Александр (Раевский) (1868—1937) — епископ Могилёвский.
 Александр (Светлаков) (1839—1895) — епископ РПЦ, православный проповедник, педагог, богослов, писатель и духовный композитор.
 Александр (Семёнов-Тян-Шанский) (1890—1979) — епископ Константинопольской православной церкви, викарий Западно-Европейской архиепископии Константинопольского патриархата.
 Александр (Стойка) (1890—1943) — епископ Мукачевский, русинский общественный деятель.
 Александр (Тимофеев) (1941—2003) — архиепископ Саратовский и Вольский.
 Александр (Толстопятов) (1878—1945) — архиепископ Молотовский и Соликамский.
 Александр (Торопов) (1861—1937) — епископ Рыбинский.
 Александр (Трапицын) (1862—1938) — архиепископ Пугачёвский, викарий Саратовской епархии.
 Александр (Уродов) (1882—1961) — архимандрит Русской православной церкви, исповедник.
 Александр (Хира) (1897—1983) — епископ Мукачевской грекокатолической епархии (Русинская греко-католическая церковь).
 Александр (Хованский) (1823—1891) — епископ Сухумский.
 Александр (Хопёрский) (род. 1964) — епископ Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата.
 Александр (Чекановский) (1881—1937) — деятель обновленчества, епископ РПЦ, викарий Киевской епархии.
 Александр (Чунин) (1904—1970) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Волжско-Донской и Кавказский.
 Александр (Щукин) (1891—1937) — архиепископ Семипалатинский, священномученик.
 Александр (Яннирис) (род. 1960) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нигерийский.

Другие носители, известные по имени 
 Александр (ум. 220 до н. э.) — брат сатрапа Мидии Молона.
 Александр — римский политический деятель первой половины IV века.
 Александр — римский политический деятель второй половины IV века.
 Александр — восточноримский политический деятель конца V века.
 Александр Абакумович (?—1372) — новгородский воевода.
 Александр, герцог Сёдерманландский (род. 2016) — шведский принц, первый и единственный сын принца Карла Филиппа и его супруги принцессы Софии.

Носители фамилии 
 Александр, Аарон (1766—1850) — французский шахматист и шахматный композитор.
 Александр, Бонифас (род. 1936) — временный президент Гаити с 2004 по 2006 год.
 Александр, Джош (род. 1987) — канадский рестлер.
 Александр, Жак (1653—1734) — французский учёный монах-бенедиктинец из конгрегации святого Мавра.
 Александр, Жан (род. 1986) — гаитянский футболист, полузащитник.
 Александр, Марк (род. 1959) — французский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата мира, пятикратный чемпион Европы.
 Александр, Родольф (род. 1953) — гвианский политик.

Топонимы  
 Александр — река в Израиле.
 Александр — кратер на видимой стороне Луны.

Корабли и суда 
 «Александр» — полугалера Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.
 «Александр» — 16-пушечный бриг Черноморского флота Вооружённых сил Российской империи.
 «Александр» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи.
 «Александр» — бриг Охотской флотилии Российской империи.
 «Александр» — парусный бот Охотской флотилии Российской империи.

Другие значения 
 «Александр» — фильм про Александра Македонского.
 Александр — коктейль из коньяка, крем-какао и сливок.
 Александр №2, чаще Бренди Александр — коктейль на основе бренди и шоколадного ликера со сливками.
 Александр — столовый сорт винограда раннего срока созревания.
 Александр — украинская мини-футбольная команда, участник чемпионата Украины по мини-футболу.
 Александр — форт недалеко от Кронштадта.

См. также 
 Саша
 Алик (значения)
 Алекс
 Шурик (значения)
 
 
 
 Полоса Александра